Moossiedlung ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Moossiedlung (Gemeinde Kaprun), Ortslage von Kaprun, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Moossiedlung (Gemeinde Kuchl), Ortslage von Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Moossiedlung (Gemeinde Wals-Siezenheim), Ortslage von Wals-Siezenheim, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg